Příjmení Henley nese více různých osobností:

 Barry Shabaka Henley (* 1954) – americký herec
 Don Henley (* 1947) – americký rockový zpěvák, písničkář a bubeník
 Georgie Henley (* 1995) – britská herečka